Никола́й Никола́евич Боборы́кин:
 Боборыкин, Николай Николаевич (1812—1888) — русский поэт, цензор.
 Боборыкин, Николай Николаевич (1867—?) — русский архитектор.
 Боборыкин, Николай Николаевич (1887—1963) — российский композитор, правовед.